Afluenții Rinului de la Lacul Constanța km - 0.

Legături externe